Тласкалиља има више значења:

 Тласкалиља (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тласкалиља (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тласкалиља (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику